

Московський метрополітен:
 «Комсомольська» () — станція метрополітену, Кільцева лінія
 «Комсомольська» () — станція метро, Сокольницька лінія
 «Комсомольська» () — станція метро, Нижньогородський метрополітен
 «Комсомольська» () — станція Волгоградського метротраму

Перейменовані станції

«Комсомольська» — колишня назва (з 1968 по 1993 рік) станції «Чернігівська» Київського метрополітену.
 «Комсомольська» — колишня назва (з 1978 по 1994 рік) станції «Палац спорту» Харківського метрополітену.

«Комсомольська» () — колишня назва (з 1978 по 1992 рік) станції «Девяткіно» () Петербурзького метрополітену.

«Комсомольська» () — колишня назва (з 1977 по 1992 рік) станції «Міллій бог» () Ташкентського метрополітену.